Потылицын:

 Потылицын, Алексей Лаврентьевич (1845—1905) — русский химик, ученик Д. И. Менделеева.
 Потылицын, Виталий Николаевич (1973—1996) — старший лейтенант, командир разведывательного взвода, Герой России.
 Потылицын, Дмитрий Павлович (1908—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии капитан.